Strongylognathus är ett släkte av myror. Strongylognathus ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myror
Strongylognathus